Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Caledonia, d'après le nom latin de l'Écosse :
 le , un brick de 3 canons lancé en 1807, capturé par les Américains en 1812 et renommé  ;
 le , un vaisseau de ligne de  rang de 120 canons lancé en 1808, transformé en navire-hôpital et renommé  en 1856, et démantelé en 1875 ;
 le , un cuirassé de classe Prince Consort lancé en 1862 et vendu en 1886 ;
 le , un vaisseau de ligne de  rang de 98 canons lancé en 1810 sous le nom de . Il est transformé en navire-école et renommé  puis , et vendu en 1906 ;
 le , anciennement Majestic a brûlé en 1939.

Caledonia